Morituri est un mot latin signifiant "ceux qui vont mourir". Il est utilisé dans la phrase :  (), prononcée par des gladiateurs à l'occasion d'un spectacle de naumachie devant l'empereur Claude.

Il est utilisé dans :

 Morituri, un film allemand réalisé par Eugen York en 1948.
 Morituri, un film américain réalisé par Bernhard Wicki en 1965.
 Morituri, un roman de Yasmina Khadra.
 Morituri, un film franco-algérien réalisé par Okacha Touita en 2007, d'après le livre de Yasmina Khadra.
 Morituri, un album musical de Jean-Louis Murat (2016).
Morituri te salutant est aussi une chanson du groupe français Killers.